Turis Fratyr é o álbum de estreia da banda alemã de folk metal Equilibrium, lançado em 2005.

Faixas

Músicos 
 Helge Stang - vocais
 René Berthiaume - guitarras
 Andreas Völkl - guitarras
 Sandra Völkl - baixo
 Julius Koblitzek - bateria

Álbuns de estreia de 2005
Álbuns de Equilibrium
Álbuns de folk metal
Álbuns de black metal